Хаджи Димитир — національний герой Болгарії, гайдук, революціонер.
 Хаджи Димитир (село) — село в Добрицькій області Болгарії.